En la mitología griega Gorge o Gorga (en griego antiguo Γόργη, proviene de gorgos, "terrible" u "horrible") puede referirse a:

 Gorge, una princesa calidonia hija del rey Eneo y Altea. 
 Gorge, una princesa libia danaide, hija del rey Dánao.
 Gorge, una mujer de Lemnos que mató a Élimo cuando las mujeres lemnias mataron a sus esposos.
 Gorge, una ménade que acompañó a Dioniso durante su campaña en la India.
 Gorge, una hija de Megareo.